Открытый чемпионат Италии 2006 в женском одиночном разряде проводился в 63-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 6 прошли через квалификацию.

Швейцарка Мартина Хингис — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Амели Моресмо — не защищала свой титул.

Посев 
Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Амели Моресмо (Отказ)
  Ким Клейстерс (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Отказ)  Надежда Петрова (Отказ)  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Полуфинал)

<li>  Анастасия Мыскина (Третий раунд)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
<li>  Николь Вайдишова (Второй раунд)
<li>  Даниэла Гантухова (Первый раунд)
<li>  Елена Лиховцева (Первый раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
<li>  Динара Сафина (Финал)
<li> Натали Деши (Второй раунд)
<li> Ай Сугияма ''(Второй раунд)

Основный турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2006